Hans Kotter ist der Name folgender Personen:

*Hans Kotter (Musiker) (1480–1541), deutscher Organist und Komponist
Hans Kotter (Künstler) (* 1966), deutscher Künstler